|

|-
|
|}

H.K.H. Kronprins Frederik, Prins til Danmark, greve af Monpezat, (Frederik André Henrik Christian, født 26. maj 1968) er tronarving til den danske trone og er en del af det danske kongehus. Frederik er den ældste søn af Dronning Margrethe II og Prins Henrik. Kronprins Frederik er desuden (pr. 1.1 2011) nr. 322 i den britiske tronfølge.

Han er uddannet i statskundskab, og har haft en lang karriere i Forsvaret i alle tre værn. Han har bl.a. været i eliteenheden Frømandskorpset. Han har siden 2015 været generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet samt kontreadmiral i Søværnet.

Han blev gift med Mary Donaldson i 2004 og parret har siden fået fire børn.

Han har desuden interesse for og deltaget i flere sportsgrene. Han har løbet marathon og deltaget i Vasaloppet, samt i flere sejlsportskonkurrencer på højt niveau. I anledning af hans 50-års fødselsdag blev løbet Royal Run arrangeret i landets fem største byer.

Endvidere er kronprinsen engageret i og interesserer sig for moderne kunst og postmoderne kunst.

Tidlige liv 

Prins Frederik blev født den 26. maj 1968 på Rigshospitalet i København som det første barn af den daværende prinsesse Margrethe, ældste datter af Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid og tronarving til den danske trone, og Prins Henrik. Da han blev født, var hans morfar konge af Danmark, mens hans oldefar var konge af Sverige.

Han blev døbt den 24. juni 1968 i Holmens Kirke i København med navnene Frederik André Henrik Christian. Han blev opkaldt efter sin morfar, Kong Frederik 9. og fortsatte dermed den danske tradition for, at tronarvingen bliver navngivet enten Frederik eller Christian. Han fik sine øvrige navne efter sin farfar, André de Laborde de Monpezat; hans far, Prins Henrik; og hans oldefar, Kong Christian 10.. Frederiks faddere var hans farbror Grev Etienne de Laborde de Monpezat, hans moster Dronning Anne-Marie af Grækenland, Prins Georg af Danmark, Baron Christian de Watteville-Berckheim, Storhertuginde Joséphine-Charlotte af Luxembourg og Birgitta Juel Hillingsø.

Frederiks eneste bror, Prins Joachim, blev født et år efter Frederik i 1969. Frederik 9. døde den 14. januar 1972, og Frederiks mor besteg tronen som Dronning Margrethe 2., mens Frederik selv blev kronprins.

Uddannelse og civil karriere 
Kronprinsen gik i folkeskole på Krebs' Skole fra 1974-81, heraf som privatelev på Amalienborg Slot 1974-76, og igen på Krebs' Skole fra 3. klasse. I årene 1982-83 var han kostskoleelev på École des Roches, Normandiet i Frankrig og blev student fra Øregård Gymnasium i 1986. I 1989 begyndte han statskundskab ved Aarhus Universitet, herunder ét år på Harvard Universitet (1992-93) under navnet Frederik Henriksen. Herefter arbejdede han tre måneder den danske FN-mission i New York. I 1995 afsluttede han studiet i statskundskab med et resultat over gennemsnittet. Hans afsluttende opgave var en analyse af de baltiske staters udenrigspolitik, lande som han har besøgt flere gange gennem studierne.

Fra oktober 1998 til oktober 1999 var kronprinsen udstationeret som 1. ambassadesekretær ved den danske ambassade i Paris.

Kronprinsen ytrede i starten af 2007 ønske om at blive medlem af den Den internationale Olympiske Komité. Det medførte en debat, om det er muligt for kronprinsen at fungere i en politisk komité. I 2009 modtog han undervisning i formidling for at øge sine chancer i IOC.
I oktober 2009 blev han valgt som medlem af Komitéen for en periode på 8 år med 77 stemmer for og 7 imod. I 2017 blev han genvalgt for en 8-årig periode.

Kronprinseparret har virket som mæcener ved bestilling af vægmalerier i deres nye palæ på Amalienborg. Bl.a. har maleren Jesper Christiansen skabt malerier på palæets vægge.

Militær karriere 
Kronprinsen har gjort tjeneste i både Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, og han er officer af alle værn. Ved officielle lejligheder optræder kronprinsen ofte i Søværnets officersuniform. Det er bemærkelsesværdigt, at kronprinsen har gjort tjeneste ved den maritime eliteenhed Frømandskorpset. Det var her, han fik sit kælenavn Pingo, angiveligt fordi der gik hul på hans frømandsdragt, og den blev fyldt med vand, så han lignede pingvin da han gik på kajen.

Da han deltog i Ekspedition Sirius 2000, en kommerciel ekspedition med hundeslæde i Nordøstgrønlands nationalpark, opstod en misforståelse om, at han gjorde tjeneste ved Sirius-patruljen. Ekspeditionen blev gennemført for at markere 50-års jubilæet af Sirius-patruljen, og blev dokumenteret af et kamerahold, der var med på turen.

Den 8. april 2015 blev han udnævnt til kontreadmiral i Søværnet og samtidigt til generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet.

Forhold og ægteskab 
Kronprinsen fik sin første kæreste, Mie Egmont, da han gik i gymnasiet i 1986.

I 1988 blev han kæreste med Birgitte Vollerslev, men forholdet sluttede igen samme år.

Han havde et kort forhold til tv-værten Nina Klinker Stephensen i 1990, som han mødte på Aarhus Universitet.

Han var kærester med Malou Aamund fra 1990. Nytårsaften mellem 1991 og 1992 blev parret stoppet i kronprinsens bil og Aamund fik en bøde på 4000 kr for at køre bil i spirituspåvirket tilstand og for ikke at have kørekort. Forholdet stoppede kort efter i 1992.

Fra omkring 1994 var han kæreste med modellen Katja Storkholm. Forholdet sluttede i 1996.

Kronprins Frederik havde et forhold med Maria Montell fra omkring 1996. Hun flyttede sammen med ham på Amalienborg i 1998, men samme år stoppede forholdet.

I 1999 blev han kæreste med Bettina Ødum. I sommeren 2000 blev hun fotograferet topløs på en båd ved Saint Tropez i Middelhavet, der blev bragt som forside på Se og Hør. Dette diskvalificerede hende ifølge flere til at blive landets fremtidige dronning. Forholdet stoppede officielt i marts 2001.

Mary Donaldson 

Kronprins Frederik mødte Mary Donaldson i Australien i år 2000 under OL i Sydney. Parret blev kærester i 2001. De blev forlovet i 2003.

Kronprins Frederik blev den 14. maj 2004 gift med Mary Elizabeth Donaldson (født 5. februar 1972 i Tasmanien, Australien). Vielsen fandt sted i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og bryllupsfesten blev holdt på Fredensborg Slot.

Børn 
 Christian Valdemar Henri John, født den 15. oktober 2005.
 Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, født den 21. april 2007.
 Vincent Frederik Minik Alexander, født den 8. januar 2011, kl. 10.30 (tvilling).
 Josephine Sophia Ivalo Mathilde, født den 8. januar 2011, kl. 10.56 (tvilling).

Sport

Sejlsport 
Kronprins Frederik har sideløbende med sit kongelige hverv gjort sig bemærket som en talentfuld kapsejler primært i bådklasserne drage og Farr 40. Begge kronprinsens både bærer navnet Nanoq.
Han har flere gange deltaget i DM i dragesejlads.
Ved DM i 2011 var han nummer to under konkurrencen,
men endte som nummer fire.
Ved Europamesterskaberne i 2003 opnåede Kronprins Frederik en fjerdeplads.
Han har også deltaget i flere VM i dragesejlads.

Løb 
Hans første løb foregik i 1988, hvor han deltog i Eremitageløbet i Dyrehaven under navnet K.P. Frederik.

Han deltog i Copenhagen Marathon første gang i 1992. Han blev tilmeldt om aftenen inden løbet, så meget få vidste, at han deltog. Under træningen havde han kun deltaget i ét officielt, som var et 10-kilometers stafetløb i Marselisborgskovene i Aarhus. Han gennemførte marathonløbet i tiden 3 timer og 22 minutter.

Kronprins Frederik har løbet seks maratonløb med 3:06:49 som bedste tid, som han opnåede ved Copenhagen Marathon i 1994. Senere samme år deltog han i New York City Marathon.

I anledning af hans 50-års fødselsdag blev der arrangeret et åbent motionsløb den 21. maj 2018 i landets fem største byer kaldet Royal Run. Kronprinsen løb en engelsk mil (1,609 km) i fire af byerne og 5 km i København. Mere end 70.000 personer deltog, hvilket gjorde det til det største løb i Danmark målt på antallet af tilmeldte.

Andre sportspræstationer 

Han gennemførte det 90 km lange langrendløb Vasaloppet 2012 på 6:36:32 svarende til en placering som nummer 5532,
og i 2013 blev han placeret som nummer 4137 med bruttotiden 6:37:19.

I 2010 deltog han i et mountainbikeløb på 103 km i Grib Skov. Han måtte dog udgå efter omkring 70 km efter at være blevet påkørt af en anden løbsdeltager og punktere.

I 2013 gennemførte han det franske én-dags cykelløb La Marmotte (174,4 km cykling over 5.180 højdemeter) i tiden 08:35:51.

I 2013 gennemførte han Ironman Copenhagen i tiden 10:45:32, og han blev derved den første kongelige i verden, som har gennemført en ironman. Han sluttede som nr. 650 ud af de 2600 deltagere.

Skildringer 
Flere bøger er skrevet om Kronprinsen: Per Eilstrups Kronprins Frederik: Arving til verdens ældste monarki og Karin Palshøj og Gitte Redders Frederik (2008), hvor kronprinsen fortalte om sit privatliv.

Satirisk behandling er ikke så udbredt som om Dronningen.
I dagbladet Politikens stribe At tænke sig optræder Kronprins Frederik som "Hans Højhastighed Kromprins Fredehik".

I 2009 kommenterede Kunstnerduoen Surrend satirisk Kronprins Frederiks IOC kandidatur med en provokerende plakat.

Kronprins Frederik er også blevet anvendt som model for hovedpersonen i Niels-Ole Rasmussen samfundsatiriske fremtidsroman Kongen af Ragnarok.
Inspireret af Johannes V. Jensen Bræen skildrer Rasmussens bog en lederskikkelse der er "gudsløs, begavet og sporty overlever – en helt uden aber dabei".

Nørrebro Teater kombinerede i 2014 standup og teatrets fortælleform i den satirisk komedie Kronprinsen og Danmark, hvor Mick Øgendahl spillede kronprinsen.

Manuskriptet til en biopics, der vil skildre Kronprinsens liv i 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne, er under udarbejdelse og biograffilmen er planlagt til at have Christian Tafdrup som instruktør.
I 2014 var to tv-serier om Kronprinsen og kongefamilien også på bordet, den ene med Jesper Waldvogel Rasmussen som manuskriptforfatter og med titlen Kongen af Danmark.

Kontroverser 
Under Stormen Egon d. 10. januar 2015, hvor alle større broer var lukket, krydsede kronprins Frederik Storebæltsbroen to gange i sin bil, sammen med en følgebil med livvagter, for at komme til Jyske Bank Boxen i Herning, hvor han skulle deltage i en prisuddeling for sportsfolk. Det blev kaldt "livsfarligt" af Sund & Bælts direktør Leo Larsen. Både kronprinsen og PET beklagede efterfølgende episoden, men historien blev alligevel bragt i flere internationale medier. Livvagten blev i første omgang sigtet for overtrædelse af færdselsloven, men sagen blev droppet igen.

Anetavle

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 24. juni 1968 – 15. januar 1972: Hans Kongelige Højhed Prins Frederik til Danmark
 15. januar 1972 – 29. april 2008: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik til Danmark
 29. april 2008 – nu: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik til Danmark, Greve af Monpezat

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1972)
 : Storkommandør af Dannebrogordenen (S.Kmd.)  (2004)

Udenlandske dekorationer 
 : Storkors af Sydkorsorden
 : Storkors af Rio Branco Orden
 : Storkors af den Hvide Roses Orden
 : Storkors af Ordre National du Mérite
 : Storkors af Æresordenen
 : Storkors af Den Islandske Falkeorden (I.F.1.)  (1996)
 : Ridder Storkors af Krysantemum Orden
 :Kommandør af Storkorset af Trestjerneordenen
 : Ridder Storkors af Adolph af Nassaus civile og militære Fortjenstorden
 : Ridder Storkors af Den Nederlandske Løves Orden
 : Modtager af medaljen til minde om Kong Willem-Alexanders kroning 2013
 : Storkors af Ojaswi Rajanya Orden
 : Storkors af Sankt Olavs Orden (1990)
 : Ridder af Serafimerordenen (S.Sph.)  (1993)
 : Modtager af Kong Carl XVI Gustaf's 70 års Fødselsdagsmindetegn
 : Ridder Storkors af Chula Chom Klao Orden
 : Storkors af 1. klasse af Bundesverdienstkreuz

Se også 
 Kongelige og fyrstelige titler
 Program for besøg på Færøerne, juni 2005
 Carlsberg Crown, et lejlighedsbryg i anledning af brylluppet
 Brylluppet mellem kronprins Frederik og Mary Donaldson

Henvisninger

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 H.K.H. Kronprins Frederik – Kongehuset.dk
 Panoramafotos fra bryllupet (Quicktime) 
 Lov om årpenge for kronprins Frederik

Prinser fra Danmark
Kronprinser
Personer fra København
Huset Glücksburg
Officerer fra Danmark
Søofficerer fra Danmark
Riddere af Serafimerordenen
Storkommandører af Dannebrog
Storkors af Den Islandske Falkeorden
Politologer fra Danmark
Storkors af Sankt Olavs Orden
Kommandører af Storkorset af Trestjerneordenen
Modtagere af Nersornaat i guld
IOC
Grever fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog
Alumni fra Aarhus Universitet